Morres ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Morres (1884–1980), Maler, Zeichner und Kunsttheoretiker
 Hermann Morres (1885–1971), Maler, Grafiker, Kunstpädagoge und Komponist
 Hervey Morres, 1. Viscount Mountmorres (1707–1766), irischer Landeigentümer und Politiker